Амис — неоднозначный термин:
 Амис (народ)
 Амис (язык)
 Амис — древнегреческий город, сейчас Самсун — город в Турции.
 В христианстве амис — холщовое полотно, которым были завязаны глаза Христу в Претории.